«Steve Harris» - conjunto del nombre propio Steve y el apellido Harris - puede referirse a:

Personajes 
 Steve Harris (1956-), músico británico - miembro fundador de Iron Maiden.
 Steve Harris (1965-), actor estadounidense.
 Steve Harris (1963-2016), baloncestista estadounidense.